(1160 - 1204)
  (v.1050/60 - ap. 1132)

Homonymie dynastique